Садков — фамилия; имеет женскую форму Садкова.
 Садков, Анё Фаиков (также известный как Аян Фаиков Садаков; род. 1961) — болгарский футболист и футбольный тренер, главный тренер сборной Болгарии до 19 лет.
Садков, Вадим Анатольевич (род. 1953) —  доктор искусствоведения, заведующий отделом искусства старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 
 Садков, Виктор Георгиевич (род. 1948) — российский учёный, профессор кафедры регионального управления и статистики Томского госуниверситета.
 Садков, Павел Петрович (род. 1974) — российский журналист и колумнист.

Садкова 
 Садкова, Марина Николаевна (известна как Маша Малиновская; род. 1981) — российская модель, телеведущая, актриса и певица, диджей.

 См. также 
 Садкович, Николай Фёдорович (1907—1968) — советский кинорежиссёр, киносценарист, кинодраматург, прозаик.
 Садковичи (укр. Садковичі) — село в Самборском районе Львовской области Украины.

 Примечания